Верхнелоо́ский сельский округ —  административно-территориальная единица в Лазаревском районе города Сочи (муниципального образования город-курорт Сочи) Краснодарского края. 

Объединяет сельские населённые пункты района, находящиеся за городской чертой в бассейнах рек Лоо и Хобза.

История 
После упразднения Лазаревского района Краснодарского края 10 февраля 1961 года, решением КИК от 7 апреля 1961 года Верхнелооский сельский совет был переподчинён Лазаревскому району г. Сочи. С 7 декабря 1962 года по 30 декабря 1964 года Верхнелооский сельский Совет числился в составе Туапсинского района Краснодарского края. Затем возвращён в подчинение Лазаревскому району г. Сочи. В 1990-е годы сельсовет был преобразован в сельский округ.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского округа входят 8 населённых пунктов:

Администрация округа 
Адрес администрации сельского округа: 354208, г. Сочи (микрорайон Лоо), ул. Разина, д. 22 А

Глава администрации сельского округа
Демирчьян Ардавазд Левонович

Примечания 

Лазаревский район
Сельские округа Сочи